ORP „Bystry” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty polskiej Marynarki Wojennej:
 ORP „Bystry” – ścigacz okrętów podwodnych projektu OD-200 z lat 40. XX wieku, ex-radziecki MO-326
 ORP „Bystry” (453) – kuter torpedowy projektu 664 z lat 70. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy polskich okrętów